San Alejo puede hacer referencia a dos santos católicos:

 San Alejo, noble romano de finales del siglo IV.
 San Alejo Falconieri (1200 - 1310), uno de los fundadores de la Orden de los Servitas.

También puede referirse a:

 San Alejo, municipio de El Salvador.
 Sanalejo, banda colombiana de pop-rock.

Otros 
 Vida de San Alejo